Авив:

 Авив — мужское имя:
 Авив Александрийский († ок. 250 года) — дьякон, раннехристианский мученик. Память —  .
 Авив Едесский — христианский святой.
 Авив Некресский, или Абиб Кахетинский (510 — ок. 570) — один из тринадцати сирийских отцов, священномученик, епископ Некресский (в Кахетии).

 Фамилия:
 Дин Дин Авив — израильская певица.
 Зоар Авив — израильская детская писательница.
 Юваль Авив, израильский и американский писатель и консультант по безопасности.
 Авив (Нисан) — месяц еврейского календаря
 Авив (газета) — издающаяся в Минске еврейская газета на русском языке.

См. также 
 Тель-Авив